Панюшковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Панюшковичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Панюшковичи — бывшее название деревни Сычково в Бобруйском районе Могилёвской области.